Уильям де Браоз (; около 1260 — примерно 1 мая 1326) — английский аристократ, влиятельный землевладелец Валлийской марки, 2-й барон Браоз с 1291 года. Участвовал во многих походах короля Эдуарда I. Спор из-за его наследства стал поводом к восстанию баронов против Эдуарда II, известному как Война Диспенсеров.

Биография 
Уильям де Браоз принадлежал к знатной английской семье нормандского происхождения, известной с XI века и сконцентрировавшей в своих руках обширные владения в Валлийской марке. Он был старшим сыном Уильяма де Браоза, 1-го барона Браоза, и его первой жены Алины де Мультон. Уильям-младший родился предположительно около 1260 года; во время Второй баронской войны, в которой его отец сражался на стороне короля Генриха III, он жил на правах заложника в доме Элеоноры Английской — сестры монарха и жены Симона де Монфора, возглавлявшего мятежников. В 1286 году Браоз служил на континенте, причём неясно, о какой именно службе идёт речь; возможно, он сопровождал в Париж следующего короля, Эдуарда I, которому нужно было принести Филиппу Красивому оммаж за свои французские владения. Годом позже Уильям воевал в Уэльсе и командовал войском, осаждавшим замок Эмлин. Крепость сдалась без боя благодаря появлению у стен огромной осадной машины.

После смерти отца Уильям вступил 1 марта 1291 года во владение Гоуэром и Брамбером. В последующие 30 лет его неоднократно вызывали в парламент как барона Браоза. Уильям участвовал во многих военных кампаниях короля: в 1294 году он служил в Гаскони, в 1297 году — во Фландрии, в 1298 году сражался при Фолкерке в Шотландии. В 1301 году Браоз подписал обращение английских баронов к папе Бонифацию VIII с требованием отказаться от вмешательства в шотландские дела.

Епископ соседнего диоцеза Джон Монмут пытался оспорить через суд права Браоза на Гоуэр (с 1299 года). Уильяму удалось подтвердить свои права благодаря его близости к королю, вместе с которым он тогда воевал в Шотландии (1304 год). Но уже в следующем году Браоз совершил крупный просчёт, оскорбив королевского судью, в результате чего дело было возобновлено, и права Браоза в его владениях были ограничены.

Семья и проблема наследования 
Уильям де Браоз был женат дважды: на Агнес, женщине неизвестного происхождения, и на Элизабет де Сюлли. От 1-го брака у него было трое детей:

 Алина (около 1290 — до 1331), жена Джона Моубрея, 2-го барона Моубрея;
 Джоан (умерла в 1323 году), жена Джеймса де Богуна (в этом браке она стала матерью 1-го барона Богуна) и Ричарда Фолиота, 2-го барона Фолиота;
 Уильям (умер до 1320 года).

Так как единственный сын Уильяма умер молодым, барон передал свои владения в Сассексе мужу старшей дочери Джону Моубрею (1316 год). Гоуэр он, вероятно, собирался передать Хамфри де Богуну, отцу своего второго зятя, либо продать Роджеру Мортимеру. Однако на эти земли претендовал ещё и королевский фаворит Хью ле Диспенсер Младший, который получил благодаря браку часть владений Клеров и теперь пытался создать своё княжество в Уэльсе. В 1319 году Браоз передал Гоуэр Моубрею с тем, чтобы тот потом продал его Богунам. Тогда Диспенсер добился конфискации Гоуэра на том основании, что его передача Моубрею не была согласована с королём. Такое вмешательство короны было грубым нарушением обычаев Валлийской марки, и бароны восстали. Сначала им удалось добиться высылки Диспенсера из страны, но уже в 1322 году мятежники были разгромлены; зятя Браоза повесили, его вдову Алину с сыном отправили в заключение. Позже Алина де Браоз утверждала, что её отец, будучи «слаб разумом», отдал Диспенсеру своё кентское поместье Уитхем за обещание освободить её и сына. Уильям сохранил только поместья в Бедфордшире в качестве пожизненного владения. Он умер в 1326 году, накануне падения своих врагов Диспенсеров.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браозы
Бароны Браоз